Supermarine Seagull (1921)
 Supermarine Seagull (1948)